Списак укључује емитере који имају право на пренос квалификација за Европско првенство у фудбалу, европског дела квалификација за Светско првенство у фудбалу, УЕФА Лиге нација и неколико пријатељских утакмица које организује УЕФА.

Телевизије 
Права ће важити од 2022. године све до почетка Европског првенства 2028. године.

УЕФА 

  — RTBF емитује на француском, а VTM на холандском језику.
  — 
  — Channel 4 ударно преноси све утакмице репрезентације Енглеске уживо.
  — S4C ударно преноси све утакмице репрезентације Велса уживо до 2024.
  — Premier Sports ударно преноси све утакмице репрезентација Шкотске и Северне Ирске уживо до 2024.
  — Viaplay ударно преноси све утакмице репрезентација Шкотске, Велса и Северне Ирске уживо до 2024.

Остатак света 

 — Једино доступно у државама и територијама без склопљених уговора о емитовању.

Види још 
 Списак права на пренос Европског првенства у фудбалу 2020.

Референце 

Права на пренос Европског првенства у фудбалу
УЕФА Лига нација